Waldhausen kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Waldhouse, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Österrike 

 Waldhausen (kommun i Österrike), Niederösterreich, Politischer Bezirk Zwettl, 

Robotskapade Österrikeförgreningar